Wrang (scheepsbouw), een term uit de scheepsbouw.
 Wrang (smaak), een smaak.